Saint-Ferjeux : commune française située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Saint-Ferjeux : basilique située à Besançon.
 Saint-Ferjeux : quartier de Besançon.

Voir aussi 
 Saint-Fergeux : commune française située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne.